Esta é uma lista de todos municípios do estado de Pernambuco por ordem alfabética. O arquipélago de Fernando de Noronha, embora esteja listado, não faz parte da contagem, pois é um distrito estadual, não se constituindo um município, de acordo com a constituição estadual.

Pernambuco é uma das 27 unidades federativas do Brasil. Está localizado no centro-leste da região Nordeste e tem como limites os estados da Paraíba (N), do Ceará (NO), de Alagoas (SE), da Bahia (S) e do Piauí (O), além de ser banhado pelo oceano Atlântico (L). Ocupa uma área de  (pouco menor que a Coreia do Sul). Também fazem parte do seu território os arquipélagos de Fernando de Noronha e São Pedro e São Paulo.

Sua capital é Recife, que também é o município mais populoso e sede da Região Metropolitana do Recife (RMR). Fora da RMR, outros municípios importantes são Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata; Caruaru, Garanhuns e Santa Cruz do Capibaribe, no agreste e, no sertão, Arcoverde, Petrolina e Serra Talhada.

Municípios